Ascolano – nel linguaggio comune, altro nome della provincia di Ascoli Piceno
Ascolano – dialetto parlato nel territorio di Ascoli Piceno
Ascolano – varietà del dialetto pugliese parlata ad Ascoli Satriano
Cecco Ascolano – filosofo italiano